Kaali steht für

 Kaali (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 mehrere Meteoritenkrater auf der estnischen Insel Saaremaa, siehe Saaremaa#Die Kaali-Meteoritenkrater
 (4227) Kaali, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Katharina Kaali (* 1977), finnische Schauspielerin

Siehe auch:
 Kali
 Cali (Begriffsklärung)